

Cinema 
 The Shadows – film del 2007 diretto da Guillermo R. Rodríguez
 The Shadows – film del 2011 diretto da Sabrina Mansfield

Musica 
 The Shadows – gruppo musicale britannico
 The Shadows – album dei The Shadows del 1961
 The Shadows – album dei The Shadows del 1961

Pagine correlate 
The Shadow
Shadows